Василий-Кюеле — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

 Василий-Кюеле — озеро,   на левом берегу верхнего течения р.Делинде,  юго-восточнее озера Арылах Республика Саха (Якутия), координаты 65°24’с. ш. 122°59’в. д.
 Василий-Кюеле — озеро, в дельте р.Лена, на о.Харданг-Сисе, Республика Саха (Якутия), координаты 72°49’с. ш. 124°26’в. д.
 Василий-Кюеле — озеро, юго-восточнее оз.Оротко, Республика Саха (Якутия), координаты 70°42’с. ш. 139°01’в. д.
 Василий-Кюеле — озеро,  в правобережье р.Ильдикилях, юго-восточнее  оз.Матвей, Республика Саха (Якутия), координаты 71°01’с. ш. 135°19’в. д.

См. также 
 Василий-Кюель — озеро, на левом берегу нижнего течения р.Песчаная, Республика Саха (Якутия), координаты 73°41' с. ш. 115°24' в. д.  
 Васька-Кюеле

Примечания